Новгородцев, Павел Андреевич (1926—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Новгородцев, Павел Иванович (1866—1924) — русский юрист и философ.